Żarnówka Mała – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim
 Żarnówka Mała – część miejscowości Międzybrodzie Bialskie
 Żarnówka Mała – potok, dopływ Soły